Fermanagh and South Tyrone peut faire référence à :

Fermanagh and South Tyrone (Assembly constituency)
Fermanagh and South Tyrone (circonscription britannique)